Fica Comigo está noite é o 21 álbum da cantora Simone lançado em maio do ano 2000 ao álbum vendeu 100 mil cópias o disco trás sucessos como faixa título do álbum que foi o nome do mesmo show dirigido por Ney Matogrosso a canção Sentimental demais tocou bastante nas rádios entrou na trilha sonora da novela laços de família, já a canção desenho de giz foi para na novela o anjo que caiu do céu também da rede Globo o álbum traz compositores da nova geração como Lenine e Zeca Baleiro a canção lenha do Zeca Baleiro foi a mais tocada nas rádios lançada originalmente pela cantora e compositora Rita Benneditto 1997 e depois regravada pelo seu autor em 1999 no álbum vô imbola Simone regravou e fez uma versão definitiva da música já a música paciência do Lenine tbm trás uma música calma e linda onde a letra fala para que todos nós temos paciência e que todo vai vai dar certo só questão de tempo o disco e o show fez tanto sucesso que Simone mais de 100 apresentaçães divulgado o álbum e show com direção do amigo e também cantor Ney Matogrosso.

01.Fica Comigo Esta Noite

02.Desenho De Giz

03.Sentimental Demais

04.Cadê Você?

05.Ludo Real

06.Que Queres De Mim

07.Nervos De Aço

08.Anunciação

09.Boi De Haxixe

10.Lenha

11.Paciencia